Robert Hardy, Bob Hardy, Rob Hardy
 Robert Gathorne-Hardy (1902–1973) – brytyjski pisarz
 Robert Hardy (1925–2017) – brytyjski aktor
 Bob Hardy, Robert Hardy (ur. 1936) – brytyjski biskup anglikański 
 Robert Hardy (ur. 1956) – amerykański futbolista
 Robert Hardy, Rob Hardy (ur. 1971) – amerykański reżyser
 Bob Hardy, Robert Hardy (ur. 1980) – brytyjski muzyk